

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate al 24 gennaio 2015.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
 
: 2012-13
 
 ZSC Lions: 2017-18

Nazionale
  Campionato del mondo: 1
: 2013

  Campionato del mondo: 1
: 2010

  Campionato del mondo U-18: 1
: 2005

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni